Вежонка — топоним:

 Вежонка — деревня в Брасовском районе Брянской области (Россия)
 Вежонка (:pl:Wierzonka) — село в гмине Сважендз (Познанский повят, Польша)

См. также 

 Вижонка